Тамакуаро има више значења:

 Тамакуаро (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тамакуаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику